Sprondel ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Sprondel (1930–2002), deutscher lutherischer Theologe, Landessuperintendent  
 Walter M. Sprondel (* 1938), deutscher Soziologe